Змагання з потрійного стрибку серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 21 та 23 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: стрибок на 17,05 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ()

Фінал

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 кваліфікація 
 фінал 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Потрійний стрибок на чемпіонатах світу з легкої атлетики